Deltopauropus är ett släkte av mångfotingar. Deltopauropus ingår i familjen Brachypauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Deltopauropus